Alfred Andreasen – calciatore norvegese
 Heidi Andreasen – nuotatrice faroese
 Hans Henrik Andreasen – calciatore danese
 Leon Andreasen – calciatore danese
 Poul Erik Andreasen – calciatore danese
 Thomas Andreasen – calciatore danese